Контро́льная — значения:

 Контрольная — посёлок при станции, Промышленновский район, Кемеровская область.

См. также 

 Контрольная работа
 Контрольная точка
 Контрольная высота
 Контрольная сумма
 Контрольная карта
 Контрольная закупка